

Aziende
 JPMorgan Chase – società finanziaria statunitense
 Chase Manhattan Bank – banca statunitense del gruppo JPMorgan Chase

Cinema
 Chase - Caccia mortale (Chase) – film del 1985 diretto da Rod Holcomb
 Chase – film del 2019 diretto da Michael Matteo Rossi

Geografia
 Canada
 Chase – villaggio della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
 Chase – census-designated place della Borough di Matanuska-Susitna, Alaska
 Chase – città della Contea di Rice, Kansas
 Chase – township della Contea di Lake
 Chase – città della Contea di Oconto, Wisconsin

Informatica
 Chase – algoritmo usato nella teoria delle basi di dati

Letteratura
 Chase – romanzo di K.R. Dwyer (Dean Koontz) del 1972

Musica
 Chase – gruppo musicale jazz statunitense
 Chase – gruppo musicale dance italiano
 Chase – album dell'omonimo gruppo statunitense del 1971
 Chase – singolo di Giorgio Moroder del 1978
 Chase – singolo di Koda Kumi del 2004
 Chase – singolo dei L'Arc~en~Ciel del 2011

Onomastica
 Chase – nome proprio di persona inglese maschile

Televisione 
 Chase – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1973 al 1974
 Chase – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2010 sulla NBC
 Robert Chase – personaggio della serie televisiva Dr. House - Medical Division

Pagine correlate 
 Chaser